Сергей Давидович Джапаридзе (, ) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Кутаисской губернии, член Учредительного собрания Республики Грузия.

Биография 

Грузин, православный, дворянин. Учился в Кутаисской гимназии и на юридическом факультете Новороссийского университета (г. Одесса). Присяжный поверенный при Кутаисском окружном суде. Активный участник местного городского самоуправления общественных банков и ряда других организаций. Член РСДРП с января 1906 года, меньшевик. Участвовал в политических выступлениях. В январе 1906 был заключен в Кутаисскую тюрьму, в частности, за публикацию в газете «Возрождение» статьи «Ближайшие задачи», в которой звучал призыв к образованию местных революционных самоуправлений. Освобожден из тюрьмы незадолго перед выборами в Государственную Думу. С. Д. Джапаридзе также сотрудничал в ряде русских и грузинских периодических изданий, выходивших в Тифлисе.

24 мая 1906 года избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Кутаисского губернского избирательного собрания. Входил в Социал-демократическую фракцию. Член комиссий: о гражданском равенстве, о собраниях. Выступил по законопроекту «О собраниях», по запросу о Белостокском погроме. Внес заявление против ограничения времени ораторов, выступавших по поводу Белостокского погрома.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание», входил в редакционную комиссию воззвания от фракции социал-демократов. Осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорён к 3 месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным.

7 февраля 1910 года участвовал в общем собрании Тифлисского общества журналистов. С 1911 года был членом Общества распространения грамотности среди грузин.

В феврале 1917 года был избран председателем Совета кавказской судебной палаты. В ноябре 1917 года избран членом Национального совета Грузии. Член Парламента Демократической Республики Грузия в 1918 году; Одновременно — глава правительства Демократической Республики Грузия. С февраля 1919 года он избран мэром Тбилисского городского совета. 12 марта 1919 года он был избран членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку Социал-демократической партии Грузии. Был членом Судебной комиссии. После советизации Грузии в 1921 году он остался на родине и присоединился к движению сопротивления. Он был арестован в 1937 году за участие в меньшевистском контрреволюционном центре в Тбилиси. В октябре 1937 года специальная тройка Грузинской ССР приговорила его к смертной казни. Он был расстрелян в ночь на 10 октября 1937 года.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 464.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 112.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 117.
 ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია, გვ. 484, თბ., 2016 (Ираклий Хвадагиани. Учредительное собрание Грузии 1919. Советская научно-исследовательская лаборатория, с. 484, Тб., 2016)
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв), Дело 96. Лист 9; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 143. Лист 194 оборот.

Примечания 

Меньшевики
Адвокаты по алфавиту
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Адвокаты Российской империи
Публицисты Российской империи
Юристы Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Выпускники Кутаисской гимназии
Выпускники Императорского Новороссийского университета
Адвокаты Грузии
Члены фракции социал-демократов
Члены Учредительного собрания Грузии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Грузинской ССР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные